Горай:

 Горай — село на Украине, находится в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Горай — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.